Hollie Stephenson – debiutancki album brytyjskiej, popowo-soulowej piosenkarki Hollie Stephenson, wydany przez Dave Stewart Entertainment / Membran 10 marca 2016, a w Polsce - 8 lipca 2016 (dystrybucja - Fonografika).

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2016